Le tournoi DPD Open masculin 2019 est l'édition masculine du tournoi DPD Open qui se déroule du 9 au 14 avril 2019 à Eindhoven. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Gold et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participants dont huit joueurs têtes de série et une wild card Roshan Bharos. 

En finale, les deux derniers champions du monde s'affrontent et Ali Farag l'emporte.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 DPD Open
 DPD Open féminin 2019
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Sport aux Pays-Bas en 2019
Squash en 2019
Sport en avril 2019
Événement sportif à Eindhoven